Danziger Goldwasser, een goudlikeur met kruiden
 Benjamin Goldwasser (1982), Amerikaans songwriter en musicus
 Ehud Goldwasser (1975 - 2006), een Israëlisch soldaat; zijn gevangenneming in 2006 leidde de Israëlisch-Libanese Oorlog in.
 Shafi Goldwasser (1958), een Amerikaans professor